Die Saison 2012/13 war die 23. Spielzeit der Frauen-Bundesliga. Die Saison begann am 2. September 2012 und endete mit dem letzten Spieltag am 12. Mai 2013. Meister wurde zum ersten Mal der VfL Wolfsburg mit vier Punkten Vorsprung auf den Titelverteidiger 1. FFC Turbine Potsdam. Wolfsburg und Potsdam qualifizierten sich für die UEFA Women’s Champions League.

Vorjahresaufsteiger FSV Gütersloh 2009 stieg wieder ab. Zweiter Absteiger war der SC 07 Bad Neuenahr, der sich nach Saisonende aus finanziellen Gründen aus der Bundesliga zurückzog. Hiervor profitierte der VfL Sindelfingen. Torschützenkönigin wurde Yūki Ōgimi vom 1. FFC Turbine Potsdam mit 18 Toren.

Abschlusstabelle 
Der VfL Wolfsburg sicherte sich am letzten Spieltag durch einen 4:0-Sieg über den SC 07 Bad Neuenahr die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Dabei konnten die „Wölfinnen“ den Titelgewinn schon vorzeitig sicherstellen, vergaben aber ihre Matchbälle durch 0:2-Niederlagen beim 1. FFC Frankfurt bzw. beim 1. FFC Turbine Potsdam.

Im Abstiegskampf waren beide Vorjahresaufsteiger chancenlos. Gütersloh musste wieder zurück ins Unterhaus, der VfL Sindelfingen blieb nur aufgrund des Rückzugs des SC 07 Bad Neuenahr erstklassig. Überschattet wurde die Spielzeit von den Insolvenzen des FCR 2001 Duisburg und des SC 07 Bad Neuenahr.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik 

Mit 451 Toren fielen 31 Treffer mehr als in der Vorsaison. Der Schnitt stieg dabei von 3,18 auf 3,42 Toren pro Spiel. Yūki Ōgimi sicherte sich mit 18 Toren die Torjägerkanone. Der Zuschauerschnitt ging von 1.121 in der Vorsaison auf 890 Besucher je Bundesligaspiel zurück.

Torschützenliste

Zuschauer 

Zu den 132 Spielen der Bundesligasaison kamen 117.551 Zuschauer, was einem Rückgang von 30.521 entspricht. Der Zuschauerschnitt sank von 1.121 auf 890, was einem Rückgang von etwa 21 Prozent entspricht. Der 1. FFC Frankfurt wies mit 2.301 Zuschauern den höchsten Schnitt auf, während wie im Vorjahr Bayer 04 Leverkusen die wenigsten Zuschauer begrüßen konnte. Abgesehen von den Aufsteiger konnte kein Verein seinen Zuschauerschnitt steigern. Der FCR 2001 Duisburg musste mit einem Minus von 56,5 Prozent den größten Rückgang hinnehmen.

39 Spiele wurden mehr als 1.000, 14 vor mehr als 2.000 und acht vor mehr als 3.000 Zuschauern ausgetragen. Das bestbesuchte Spiel war die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC 07 Bad Neuenahr, welches von 5.859 Zuschauern gesehen wurde. Dafür wollten lediglich 80 Zuschauer das Spiel zwischen dem VfL Sindelfingen und dem FCR 2001 Duisburg sehen.

Die Meistermannschaft

Spielstätten

Einzelnachweise 

2012/13
Bundesliga 2012/13 (Frauen)